Liberala förbundet kan syfta på:

Liberala förbundet (Finland) – ett valförbund 1956 i Finland
Liberala förbundet (Sverige) – ett studentförbund i slutet på 1960-talet och början av 1970-talet

Se även
 Liberala studenter – ett nätverk inom Liberala ungdomsförbundet